EVF steht als Abkürzung für:

 Elektronischer Sucher, von engl. electronic view finder
 Europäischer Verteidigungsfonds mit einer Gesamtsumme von jährlich 5,5 Mrd. € ab 2020 avisiert
 EV Fürstenfeldbruck, ein deutscher Sportverein mit den Abteilungen Eishockey und Eislauf aus dem oberbayerischen Fürstenfeldbruck
 EV Füssen, ein deutscher Eishockeyverein aus Füssen im Allgäu

EVF